Il singolare maschile dell'Estoril Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Albert Montañés era il detentore del titolo e ha battuto in finale Frederico Gil 6-2, 64-7, 7-5.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (semifinali)
  Ivan Ljubičić (Non ha partecipato a causa di una distorsione al fianco sinistro)
  Gaël Monfils (Non ha partecipato a causa di una malattia)
  Albert Montañés (campione)

 Guillermo García López (semifinali)
 Florian Mayer (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Pablo Cuevas (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2010
ATP World Tour 2010